Cofradía de la Soledad es el nombre genérico que se suele dar a diversas cofradías y hermandades de la Semana Santa:

España 
 Hermandad de Semana Santa la Soledad de Almería.
 Hermandad de la Soledad de Benacazón, Sevilla.
 Hermandad de la Soledad de Bollullos de la Mitación, Sevilla.
 Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Chinchilla de Monte-Aragón.
 Hermandad de la Soledad de Córdoba.
 Cofradía de la Soledad de Jaén.
 Cofradía de la Soledad de Úbeda, Jaén.
 Cofradía de Nuestra Señora La Virgen de La Soledad, en Logroño.
 Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad de Mónovar, Alicante.
 Hermandad de la Soledad y Santo Entierro de Ocaña.
 Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad de Palencia.
 Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad de Salamanca.
 Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad de Parla (Madrid).
 Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, en Sevilla.
 Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en Sevilla.
 Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río, en Sevilla.
 Sección de Damas de la Virgen de la Soledad, en Zamora.
 Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Soledad de Galapagar, Madrid.

Perú 
 Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Lima.

Véase también 
 Hermandad, .
 Soledad, .